Confederazione dei Piedi Neri, nome collettivo di tre popoli di Indiani d'America 
Piedi Neri, gruppo etnico di nativi americani.